Herbst, het Duitse woord voor herfst of najaar, kan verwijzen naar:

Achternaam
Christoph Maria Herbst, Duits acteur en komiek;
Eduard Herbst (1820-92), Oostenrijks jurist;
Johann Andreas Herbst (1588 - 1666), Duits componist;
Johann Friedrich Wilhelm Herbst (1743 - 1807), Duits bioloog;
John E. Herbst, Amerikaans ambassadeur voor Oekraïne;
Josephine Herbst, schrijver;
Marie Herbst en haar echtgenoot Robert Herbst, eigenaars en CEOs van Integrated Industrial Systems;
Rebecca Herbst (1977), Amerikaans actrice;
Reinfried Herbst, skiër;
Sabine Herbst (1974), Duits zwemmer;
Sharon Tyler Herbst en haar echtgenoot Ron Herbst, voedsel- en wijn-auteurs;
Wolfgang Herbst, pionier in de luchtvaart;
Robert J Herbst, acupuncturist.

Overig gebruik
Herbst Gaming, benzinestation en casino;
Herbst Theatre;
Herbst (Indiana), een klein plaatsje in de Verenigde Staten;
Herbst (activator).